Rob Goossens (journalist), Nederlands journalist
Rob Goossens (schrijver), Belgisch dichter, schrijver en kunstenaar